La locuzione numero quasi perfetto, nell'ambito della teoria dei numeri, può essere considerata la traduzione in italiano di due diciture inglesi, corrispondenti a definizioni matematiche diverse:

 quasiperfect number, numero lievemente abbondante;
 almost perfect number, numero lievemente difettivo.